Amagi può riferirsi a:

 Amagi  – una città giapponese nella prefettura di Fukuoka
 Amagi  – una città giapponese nella prefettura di Kagoshima
 Monte Amagi  – un monte giapponese nella prefettura di Shizuoka
 Linea Nishitetsu Amagi  – una linea ferroviaria giapponese
 Linea Amagi  – una linea ferroviaria giapponese
 Stazione di Amagi  – una stazione ferroviaria giapponese
 Ama-gi  – una parola sumera
 Amagi  – una corvetta della Marina Imperiale giapponese
 Amagi  – un incrociatore da battaglia della Marina Imperiale Giapponese
 Amagi  – una portaerei della Marina Imperiale Giapponese
 Amagi (romanzo)  – un romanzo scritto da Sagar Prakash Khatnani.